Collegio uninominale Lombardia - 09 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Lombardia - 09 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020